Duplek je ime več naselij:
 Duplek - občina
 Zgornji Duplek
 Spodnji Duplek